

Cinema 
 Kids – cortometraggio del 1914 diretto da Robert Thornby
 Kids – film del 1918 diretto da Al Christie
 Kids – film del 1995 diretto da Larry Clark

Musica 
 Kids – singolo di Robbie Williams e Kylie Minogue del 2000
 Kids – singolo degli MGMT del 2008
 Kids – brano di Mika del 2012
 Kids – singolo degli OneRepublic del 2016
 Kids – singolo di Merk & Kremont del 2019
 Kids – EP dei Forty Winks del 2023

Televisione 
 Verità nascoste (Kids) – episodio della prima stagione di Dr. House - Medical Division

Pagine correlate 
Kid
The Kids